Пётр Ермако́в: Ермаков, Пётр Александрович (1914—1969) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Ермаков, Пётр Захарович (1884—1952) — российский революционер.